Le Forze di difesa dell'Ambazonia (in lingua inglese Ambazonia Defence Forces, ADF) sono la forza armata dell'autoproclamata Repubblica di Ambazonia.

Fu creata nel 2017 dal Consiglio di Autodifesa dell'Ambazonia (Ambazonia Self-Defence Council, ASDC).

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Ambazonia